Cantagallo – miasto we Włoszech
 Cantagallo – miasto w Kolumbii
 Cantagallo – gmina w Hiszpanii